

Irodalom
Az elveszett világ, Michael Crichton magyarul Szörnyek szigete címmel is megjelent regénye

Televízió
Szörnyek szigete (Monster Island), 2004-ben bemutatott kanadai televíziós horror-vígjáték
Szörnyek szigete (Raptor Island), 2004-ben bemutatott amerikai televíziós sci-fi-akciófilm
Szörnyek szigete (Komodo vs. Cobra), 2005-ben bemutatott amerikai televíziós akciófilm